Forward : en finance, il s'agit d'un contrat à terme, considéré comme un produit dérivé.

Album 

 , album des  sorti en 1982 ;
 , album d' sorti le  ;
 , album d' sorti le  ;
 , album de  sorti en 2000 ;
 , album du groupe  sorti le .

Presse
 The Forward, un journal juif américain de New York, offrant une édition en anglais et une autre en yiddish.

Patronyme 

 Frank Forward (1902-1972), inventeur et métallurgiste canadien
 Robert Forward (1932-2002),  physicien américain et auteur de romans de science-fiction
 Walter Forward (1786-1852), avocat et homme politique américain
 Steve Forward (né en 1954), ingénieur du son, réalisateur et producteur anglais